Miejscowości w USA:
 Herkimer – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Herkimer – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
Gminy w USA:
 Herkimer (ang. Herkimer Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Herkimer (ang. Herkimer Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Herkimer (ang. Herkimer County) – w stanie Nowy Jork